Die PDC World Darts Championship, auch bekannt unter dem Sponsorennamen Cazoo World Darts Championship, ist eine der Weltmeisterschaften im Darts, welche von der Professional Darts Corporation (PDC) organisiert wird. Sie ist eine der beiden World Professional Darts Championships, die jährlich stattfinden.

Die PDC World Darts Championship finden immer von Dezember bis Januar im Alexandra Palace in London statt. Der Sieger erhält die Sid Waddell Trophy, die nach dem gleichnamigen 2012 verstorbenen Darts-Kommentator benannt ist. Zum ersten Mal wurde 1994 das Turnier als WDC World Darts Championship ausgetragen, nachdem sich zwei Jahre zuvor einige Spieler von der British Darts Organisation abgespaltet hatten.

Mit insgesamt 14 Weltmeistertiteln bei 25 Teilnahmen ist der Engländer Phil Taylor Rekordweltmeister. Der aktuelle Weltmeister der PDC (2023) ist der Engländer Michael Smith, der damit seinen ersten Titel gewann.

Finalergebnisse

Statistiken

Teilnehmer nach Land und Jahr

Finalisten

Weltmeister nach Land

Nine dart finishes 
Insgesamt wurde vierzehn Mal ein Nine dart finish bei einer PDC-Weltmeisterschaft gespielt. Erstmals gelang dies dem Niederländer Raymond van Barneveld.

James Wade ist der einzige Spieler, der sein Nine dart finish mit der linken Hand erzielte.

Zur WM 2022 führte die PDC ein Preisgeld von 50.000 Pfund ein für den Spieler, der im Laufe des Turniers zwei Neun-Darter wirft. Zusätzlich werden 25.000 Pfund gespendet und weitere 25.000 Pfund verlost.

Averages

Sonstige Rekorde 
 Meiste gewonnene Spiele: 110 Spiele ( Phil Taylor)
 Längste Siegesserie: 44 Spiele ( Phil Taylor, 1995–2003)
 Meiste 180er: 505 ( Gary Anderson, 2010–2022)
 Meiste 180er bei einer Weltmeisterschaft: 901 (2023)
 Meiste 180er bei einer Weltmeisterschaft von einem Spieler: 83 ( Michael Smith, 2022)
 Meiste 180er in einem Spiel: 42 ( Gary Anderson und  Michael van Gerwen, im Finale 2017)
 Meiste 180er in einem Spiel von einem Spieler: 24 ( Peter Wright, im Halbfinale 2022 und  Michael Smith, im Finale 2022)
 Meiste Nine Dart Finishes bei einer Weltmeisterschaft: 3 (2022)
 Meiste 170er Finishes bei einer Weltmeisterschaft: 8 (2020)
 Meiste 100+ Finishes in einem Spiel: 13 ( Stephen Bunting und  Gerwyn Price, im Halbfinale 2021)
 Meiste 100+ Finishes in einem Spiel von einem Spieler: 8 ( Gerwyn Price, im Halbfinale 2021)
 Meiste Teilnahmen: 25 ( Phil Taylor)
 Meiste Anzahl an unterschiedlichen Nationen: 29 (2021 und 2022)
 Jüngster Spieler bei einer Weltmeisterschaft:  Mitchell Clegg (16 Jahre und 37 Tage)
 Ältester Spieler bei einer Weltmeisterschaft:  Paul Lim (67 Jahre und 326 Tage)
 Jüngster Finalist:  Kirk Shepherd (21 Jahre und 88 Tage)
 Ältester Finalist:  Phil Taylor (57 Jahre und 141 Tage)

Frauen-Weltmeisterschaft 
Im Jahr 2010 wurde die einzige PDC Women’s World Darts Championship ausgetragen. Gewonnen wurde sie von Stacy Bromberg, welche bis heute die einzige Titelträgerin dieses Turniers ist.

Weblinks 
 PDC World Darts Championship Statistiken
 Turnierstatistiken auf  www.dartsdatabase.co.uk (englisch)

Einzelnachweise